Лудорва́й — деревня, находящаяся в Завьяловском районе Удмуртии. Примерно в 1 км к западу от деревни расположен музей-заповедник «Лудорвай».

Географическое положение 
Деревня расположена в 12 км к юго-западу от центра Ижевска и в 18 км к западу от Завьялово. Через деревню протекает река Лудорвай, на которой устроен небольшой пруд, рядом с деревней проходят Нылгинский тракт и объездная дорога Ижевска. Входит в состав Пироговского сельского поселения.

История 
До революции Лудорвай входил в Сарапульский уезд Вятской губернии. По данным десятой ревизии в 1859 году в 58 дворах казённой деревни Лудорвай при речке Лудорвайке проживало 518 человек, работало 4 мельницы.

В 1921 году в Лудорвай переносится центр Старовеньинской волости, а сама волость переименовывается в Советскую, после чего она переходит в состав Ижевского уезда. Одновременно Лудорвай становится центром Лудорвайского сельсовета. В 1929 году волость ликвидируется и Лудорвайский сельсовет входит во вновь образованный Ижевский район.

В 1931 году район был ликвидирован и Лудорвайский сельсовет присоединился к Ижевскому горсовету. В 1935 году Ижевский район создаётся вновь, куда входит Лудорвайский сельсовет. 20 марта 1936 года в ходе реформы по разукрупнению районов Удмуртии, ЦИК УАССР постановил разделить Ижевский район на Лудорвайскй район (западная часть) и Завьяловский район (восточная часть). В Лудорвайский район с центром в селе Лудорвай должны были войти Болшекияикский, Верх-Люкский, Козловский, Лудорвайский, Люкский, Никольский, Шабердинский и Юськинский сельсовет. Однако постановление президиума ВЦИК утвердило лишь создание Завьяловского района, в то время, как предполагаемый Лудорвайский район остался Ижевским районом.

В 1960 году Лудорвайский сельсовет присоединяется к Юськинскому, центром которого становится посёлок Совхозный. В 1965 году Юськинский сельсовет включается в состав вновь образованного Завьяловского района.

В 1984 году Лудорвай причислен в Пироговский сельсовет.

Лудорвайское дело 

В конце 1928 года прошёл судебный процесс, вошедший в историю как «Лудорвайское дело» и ставший известным за пределами Удмуртии.

26—27 июня 1928 года в деревнях Лудорвай, Юськи и Непременной Лудзе местная кулацкая верхушка с согласия некоторых членов сельсовета устроила массовые телесные наказания противостоящей им деревенской бедноты. Возникший общественный резонанс привёл к возбуждению уголовного дела.

Экономика и социальная сфера 
Значительная часть жителей деревни вовлечена в экономику Ижевска в форме маятниковой миграции. Крупнейшим предприятием деревни является СПК «Лудорвай».

В деревне работают МОУ «Лудорвайская средняя общеобразовательная школа» и библиотека.

Из Ижевска ходит автобус 310.

Улицы 

 Вишневая улица
 Дружбы улица
 ЖСТ микрорайон
 Заречная улица
 Ильинская улица
 Кооперативная улица
 Лесная улица
 Мира улица

 Молодёжная улица
 Полевая улица
 Советская улица
 Труда улица
 Центральная улица
 Школьная улица
 Шудьинская улица
 Южная улица

См. также 
 Лудорвай (музей-заповедник)

Ссылки 
 Аэросъёмка Масленицы в Лудорвае, 2016 г.

Примечания 

Населённые пункты Завьяловского района Удмуртии